Finzi kan avse:
 Aldo Finzi
 Gerald Finzi

Efternamn